Педи может означать:

 Педи (народ)
 Педи или Северный сото — язык.
 Педи (Лесбос) — деревня в Греции, в сообществе Мандамадос.